Tóth Gyula (1859–1932) vegyészmérnök
 Tóth Gyula (1891–1970) festőművész
 Tóth Gyula (1893–1970) szobrász
 Tóth Gyula (1902–1970) válogatott labdarúgó
 Tóth Gyula (1927–2001) birkózó, edző
 Tóth Gyula (1928) író, történész, filológus
 Tóth Gyula (1936–2006) atléta, maratoni futó, edző (Ózdi Kohász)
 Tóth Gyula (1938) könyvtáros, főiskolai tanár, docens
 Tóth Gyula (1940) vízilabdázó, edző, sportvezető, állatorvos
 Tóth Gyula (1941–2011) labdarúgó, kapus, Vajdaság
 Tóth Gyula (1943–1997) labdarúgó (Dorogi Bányász)
 Tóth Gyula (1943) atléta, középtávfutó (Szegedi VSE)
 Tóth Gyula (1945) labdarúgó (Bp. Honvéd, ZTE)
 Tóth Gyula (1948) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Tóth Gyula (1964) zenész, a Stúdió 11 zenekarvezetője
 Tóth Gyula (1969) labdarúgó
 Tóth Gyula grafikus, bélyegtervező
 Tóth Gyula (?) Junior Prima díjas fizikus

Hasonló nevűek
Meszes Tóth Gyula (1931–2010) szobrász